Stanisław Śliwiński (1869–1929) – inżynier rolnik, działacz gospodarczy i społeczny, polityk narodowo-demokratyczny, minister
 Stanisław Śliwiński (1875–1950) – inżynier elektrotechnik, pionier elektryfikacji i automatyzacji cukrownictwa, polityk socjalistyczny
 Stanisław Jan Śliwiński (1882-1972) - aktor, reżyser, dyrektor teatru
 Stanisław Antoni Śliwiński (1887–1959) – prawnik, adwokat w Warszawie, sędzia SN, wybitny znawca prawa i procesu karnego, profesor UW, kodyfikator
 Stanisław Jan Śliwiński (ur. 1890) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, dowódca 77 Pułku Piechoty
 Stanisław Śliwiński (1893–1940) – scenograf
 Stanisław Śliwiński (1928-1979) - powstaniec warszawski
 Stanisław Śliwiński (ur. 1938) – ekonomista, inżynier rolnik, polityk ZSL - działacz ludowy
 Stanisław Śliwiński (ur. 1955) – rzeźbiarz ludowy